Lorenzana est une commune de la province de Pise, en Italie.

C'est également un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Álvarez Lorenzana (?), homme politique espagnol, ministre d'État du gouvernement de Sagasta en 1869 ;
Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón (1722-1804), cardinal et historien espagnol.

Homonymie de patronyme